Сергей Александрович Щербатов:
 Щербатов, Сергей Александрович (1804—1872) — полковник, уездный предводитель дворянства, знакомый А. С. Пушкина.
 Щербатов, Сергей Александрович (1875—1962) — русский художник, коллекционер и меценат.